Юрий Львович Фидельгольц (,  — 19 ноября 2015, Москва) — узник ГУЛага, ветеран Дальстроя, писатель, поэт, член Союза писателей России, общественный деятель. Награждён медалями «Ветеран труда» (1986), «В память 850 лет Москвы» (1997), знаком «Строителю Ташкента» (1967).

Биография 
Юрий Львович родился 25 мая 1927 года в Москве, в семье ученых, врачей.

В 1948 году, после поступления в театральное училище (на тот момент Фидельгольцу был 21 год) юноша был арестован по обвинению в создании антисоветской организации и приговорен к 10 годам лагерей. Далее последовала вереница этапов:
 железнодорожный этап в Озерлаг,
 Озерлаг,
 железнодорожный этап в Ванинскую пересылку,
 этап в Магадан (пароходом «Джурма»),
 автотранспортом («ёлочкой») в Берлаг,
 лагпункт Берлага,
 этап автотранспортом в Аляскитово,
 работа на обогатительной фабрике в Аляскитово.
В 1954 Фидельгольца ссылают в Караганду, где ему удаётся получить высшее образование.

3 октября 1962 г. был реабилитирован Пленумом Верховного суда СССР.

В 1962—1989 гг. Юрий Львович работает конструктором-проектировщиком в Моспроекте-I. В 1967-68 гг. отстраивает после землетрясения Ташкент. В 1975 году окончил Московский инженерно-строительный институт.

С 1989 года Юрий Львович Фидельгольц вышел на пенсию и занимается литературным трудом. Основное направление — мемуары, прозаическая и поэтическая обработка впечатлений лагерной жизни.

1999 год — вступление в Союз московских писателей. Литературная работа.

Жил в Москве. Вдовец.

Скончался 19.11.2015 года в 23:00 часа

Библиография 
 Фидельгольц Ю. Л. Беспредел // Доднесь тяготеет : в 2 т./ сост. С. С. Виленский. — М. : Возвращение, 2004. — Т. 2: Колыма.
 Фидельгольц Ю. Л. Много воды утекло с тех пор: Стихи. — М. : Возвращение, 1992.
 Фидельгольц Ю. Л. Колыма : Фрагмент повести «Венец из колючей проволоки». — М. : Звенья, 1997.
 Фидельгольц Ю. Л. За что? Повесть. — М.: Новый ключ, 1999.
 Фидельгольц Ю. Л. Соловецкий камень: Стихи. — М. : Изд-во ГНОМ и Д, 2000.
 Юрий Фидельгольц. Магом шарж. Повесть. // Москва, 2005, № 6.
 Стихотворения «Начало», «Враг народа», «На рывок — это мимо конвоя…», «Чардаш Монти, чардаш Монти…», «Соловецкий камень», «Иванову», «Вот мы под сеткою морщин…» // Поэзия узников ГУЛАГа. Антология. Составитель С. С. Виленский. — М.: Материк Россия. XX век. (Документы), 2005. ISBN 5-85646-111-8
 Фидельгольц Ю. Л. Тот Ванинский порт: рассказы, повесть, стихи. — М. : «Муза творчества», 2010.

Примечания

Ссылки 
 http://www.novayagazeta.ru/apps/gulag/52824.html
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/29018/Фидельгольц
 http://1917-1991-ru.blogspot.ru/2011/07/4.html
 http://www.1917-1991.org/m/drehbuch/juri-fidelgolz-erinnert-sich-mein-leben-im-lager/?lang=ru
 http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=931
http://iskrinsky.blogspot.com/2008/02/blog-post.html - ОТЕЦ И СЫН (XX век семьи Фидельгольц), автор статьи Михаил Ринский, 2008  https://gulag.catalog.mos.ru/entity/OBJECT?person=3502670 - Экспонаты. Музей истории ГУЛАГа

Репрессированные в СССР
Заключённые Берлага
Заключённые Озерлага
Выпускники Московского государственного строительного университета
Члены Союза писателей Москвы